«Indomable» - «El/La indomable», o sus plurales - puede referirse a:

Música 
 Indomable (2003), álbum de Tierra Santa.
 El indomable (2007), álbum de Cristian Castro.

Cine y televisión 
Películas
 Indomable (La traición/Haywire) (2011), película dirigida por Steven Soderbergh.
 Indomable (Brave/Valiente) (2012), película de Disney-Pixar.
 El indomable (Hud/Hud,el más salvaje entre mil) (1963), película dirigida por Martin Ritt.
 El indomable (1966), película dirigida por Rafael Baledón.
Telenovelas
 La indomable (1974), telenovela venezolana.
 La indomable (1987), telenovela mexicana.
 La indomable (1997), telenovela brasileña.
Programas
 Indomables (2001-2006), programa de TV de Argentina.